Kalabari peut désigner :
 les Kalabari, une population du Nigeria
 le kalabari, leur langue ou dialecte